Fitoussi est un patronyme originaire de Tunisie porté notamment par :
 Alice Fitoussi (1916-1998), chanteuse française juive d'Algérie ;
 Bruno Fitoussi (1958-), architecte et joueur de poker français ;
 Elli Robert Fitoussi (1947-), chanteur français ;
 Jean-Charles Fitoussi (1970-), cinéaste français ;
 Jean-Paul Fitoussi (1942-2022), économiste français ;
 Grégory Fitoussi (1976-), acteur français ;
 Marc Fitoussi (1974-), réalisateur et scénariste français ;
 Michèle Fitoussi (1954-), journaliste, romancière et scénariste française ;
 Mikaël Fitoussi (19?-), acteur français ;
 Rebecca Fitoussi (1981-), journaliste française.

Étymologie 
 D'un mot arabe qui signifie « au nez camus ». Fitûs est aussi un nom de localité berbère du djebel Nefoussa en Libye.

Références 

Patronyme tunisien
Patronyme séfarade